Op de US Open 2013 speelden de mannen in het dubbelspel van 27 augustus tot en met 8 september.

Leander Paes en Radek Štěpánek versloegen in de finale Alexander Peya en Bruno Soares met 6-1 en 6-3.

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Schema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bron 
  Toernooischema US Open

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2013